Kertész Attila (1942) karnagy, zenetanár, címzetes egyetemi docens
 Kertész Attila (1961) súlyemelő
 Kertész Attila (1980) programtervező matematikus
 Kertész Attila dizájner, festőművész